Sadeness kan syfta på:

 Sadeness (Part I) – en låt från 1990 av den tyska musikgruppen Enigma
 Sadeness (Part II) – en låt från 2016 av den tyska musikgruppen Enigma